Walkabout es una palabra que puede designar:

Walkabout, el rito de iniciación practicado por jóvenes aborígenes de Australia.

En el arte:
Walkabout, una novela escrita por James Vance Marshall en el año 1959, ambientada en el interior de Australia.
Walkabout, una película británica dirigida por Nicolas Roeg en el año 1971. Basada en la novela de Vance Marshall, está ambientada en Australia.

En televisión:
Walkabout, un episodio de la primera temporada de la serie Lost.

En música:
The Walkabouts, una banda de rock alternativo originaria de Seattle, Estados Unidos.

Otros usos:
 Walkabout magazine, una revista de viajes australiana de los años de 1950. 
 Walkabout, una expresión usada para referirse a una visita de un dignatario a un lugar, a pie (usado preferentemente en el Reino Unido).
 School WalkAbout, es un paseo informal a través de las aulas docentes en América del Norte.